Улица Дикопольцева — название улицы в ряде городов Дальнего Востока России.

 Улица Дикопольцева — улица в городе Вяземский.
 Улица Дикопольцева — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 Улица Дикопольцева — улица в Хабаровске.